Der World 3-Cushion Grand Prix 2023/1 ist eine Dreiband-Turnierserie in der Disziplin des Karambolagebillards und findet vom 18 Januar bis zum 1. Februar in Wonju in der südkoreanischen Provinz Gangwon-do statt. Das Turnier wird von der UMB und vom koreanischen Partner Five&Six ausgerichtet. Durch das hohe Preisgeld von 600.000.000 ₩ (ca. 450.000 €) ist es eine der höchstdotierten Turnierserien der UMB.

Time Table 
18. Januar 2023: Pre-Pre-Qualifikation
19. bis 22. Januar: Team Competition
23. Januar bis 1. Februar: Pre-Qualifikation, Qualifikation und Endrunde

Turniermodus 

Eingeladen waren die ersten 20 der Weltrangliste (Edition: 37/2022). Semih Saygıner, Jérémy Bury und Martin Horn fehlten aus privaten Gründen. Es gab weitere 20 Wildcards, wovon 5 Nachwuchsspieler und 5 weibliche Teilnehmerinnen waren.

Das Turnier ist ein echtes Mammutturnier. Bis zur Endrunde werden 2 Gewinnsätze gespielt. Das Finale läuft über drei Gewinnsätze.

Vor dem Hauptturnier wird am 18. Januar eine Pre-Qualifikation gespielt in der sich acht Spieler für das Hauptturnier qualifizieren können.

Vom 19. bis zum 22. Januar wird ein Team-Turnier gespielt. Es werden mit den 48 teilnehmenden Spielern 3 Gruppen gebildet in denen 12 Teams mit den besten Spielern als Gruppenkopf nach der Weltrangliste gebildet werden. Die Aufteilung der Gruppen erfolgt nach dem Treppensystem der Weltrangliste. Die Matches werden bis 120 Punkte gespielt im Round Robin-Modus gespielt. Die beiden besten Teams und die zwei besten Dritten spielen im Knock-out den Sieger aus. Das Siegerteam gewinnt 12.000.000, Platz zwei 8.000.000 und die dritten Plätze 6.000.000 ₩ (1 Won = 0,00075 € (Stand: 1. Feb. 2023)).

Im Hauptturnier ab dem 23. Januar werden in der 1. Qualifikation 6 Gruppen mit 8 Teilnehmern gebildet. Gespielt wurde im Round Robin-Modus (168 Matches, 6 Billardtische). Danach spielten die fünf Gruppenbesten jeder Gruppe in der 2. Qualifikation in sechs Gruppen mit fünf Teilnehmern wieder im Round Robin-Modus gegeneinander (60 Matches, 6 Billardtische). Jetzt qualifizierten sich die zwei Gruppenbesten und die vier besten Gruppenzweiten für die Endrunde mit 16 Teilnehmern. Ab jetzt wird im Doppel-Knock-out-System mit zwei Gewinnsätzen der Sieger ausgespielt. Am Ende des Doppel-K.o.- Systems spielt der Sieger der Gewinnerrunde gegen den Sieger der Verliererrunde den Gesamtsieger über drei Gewinnsätze aus. Gewinnt jeder Akteur einen Satz und endet ein Satz Unentschieden, so wird eine Verlängerung bis zur Entscheidung gespielt. Der Sieger des Turniers gewinnt ein Preisgeld von 135.000.000 ₩ (ca. 100.000 €).

Neu ist bei diesem Turnier die Regelung im Satzsystem. Gespielt wurde nicht mehr bis 15 Punkte, sondern nach Zeit. Jeder Satz dauerte 20 Minuten. Der Spieler der bei Ablauf der Zeit spielt kann seine Serie zu Ende spielen. Unentschiedene Sätze sind in den Gruppenrunden möglich. Bei einem Unentschieden in der K.o.-Runde gibt es eine Penalty-Entscheidung. Pro Satz gibt es ein Time-out.

In der Gruppenphase wurden erst die Matchpunkte (MP) gewertet. Danach zählte das Satzverhältnis (Ba-Sets) (z. B.: Bei einem 2:0 Satzsieg gibt es 2 Ba-Sets Punkte) vor der erzielten Punktedifferenz (Ba-Score) (z. B.: Bei einem Sieg von 30:20 gibt es 10 Ba-Score Punkte). Bei den jeweiligen Niederlagen gibt es -2 Ba-Sets Punkte und -10 Ba-Score Punkte.

Die Shot clock steht auf 35 Sekunden.

Teilnehmer

Team-Turnier

Teams

Gruppenphase 
Platz 1 und 2 und die zwei besten Gruppendritten qualifizieren sich für K.o.-Runde.

K.o.-Runde

Hauptturnier

1. Qualifikation (Last 48) 
Platz 1 bis 5 qualifizieren sich für die 1. Qualifikationsrunde. Austragung vom 23.–28. Januar 2023. In der Gruppe B musste der Koreaner Kim Jin-youl das Turnier vorzeitig beenden, da seine Mutter verstarb (*). Seo Chang-hoon und  Lee Jung-hee (Gruppe B) wurden disqualifiziert und durch Jose Miguel Soares und Takao Miyasita ersetzt.

2. Qualifikation (Last 30) 
Platz 1 und 2 und die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für die Endrunde. Austragung: 29.–30. Januar 2023.

Endrunde (Last 16) 
Gespielt wird im „Doppel-K.-o.-System“. Austragung: 31. Januar–1. Februar 2023.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Turnierinfos, Spieler, Ergebnisse & Ranking (Challenge Ground, 19.–22. Januar 2023) (koreanisch. englisch)
 Turnierinfos, Spieler, Ergebnisse & Ranking (Hauptturnier, 23.Januar – 1. Februar 2023) (koreanisch. englisch)
 Eröffnungszeremonie mit Spielervorstellung und Gruppenauslosung auf YouTube, Five&Six-Kanal, vom 17. Januar 2023.

Einzelnachweise 

Karambolageveranstaltung 2023
Billardturnier in Südkorea
Wonju
Sportveranstaltung in Gangwon-do